I lagens namn kan avse:

I lagens namn (diktsamling) – en svensk diktsamling från 1957 av Carl Fredrik Reuterswärd
I lagens namn (roman) – en roman av Terry Pratchett, originaltitel Guards! Guards!
I lagens namn (film, 1949) – en italiensk film från 1949, originaltitel In nome della legge
I lagens namn (film, 1986) – en svensk film från 1986
I lagens namn (TV-serie) – en amerikansk TV-serie, originaltitel Law & Order